Охайн, Ханс-Иоахим Пабст фон — немецкий инженер-конструктор. Отец первого турбореактивного самолета.
 Охайн, Готфрид Пабст фон